USS Farenholt je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Farenholt (DD-332) 
 USS Farenholt (DD-491)

Farenholt